Vytrvalostní závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2017 se konal ve středu 15. února jako v pořadí třetí ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Biathlon Stadium Hochfilzen. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 14:30 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo celkem 99 závodnic.

Obhájkyní prvenství byla francouzská závodnice Marie Dorinová Habertová, která tentokrát skončila v poli poražených, když obsadila 40. příčku.

Titul mistryně světa ukořistila Němka Laura Dahlmeierová, pro kterou to byla už čtvrtá medaile vřadě z tohoto šampionátu a celkově pátá zlatá medaile z MS, třetí individuální. Navíc na světových šampionátech získala už devět medailí za sebou, což se povedlo jen bývalé norské biatlonistce Toře Bergerové v letech 2012 a 2013 a třetím triumfem v této disciplíně si zajistila i malý křišťálový globus právě za individuální závod.

Stejně jako německá závodnice získala třetí individuální medaili za sebou z tohoto mistrovství i Gabriela Koukalová, která tak z nejdelšího ženského závodu získala druhou medaili, když kov stejné hodnoty získala ve finském Kontiolahti v roce 2015. Celkově se jednalo o její šestou medaili z vrcholné akce. Čistá střelba vynesla bronzovou a zároveň první medaili ze světových šampionátů italské biatlonistce Alexii Runggaldierové.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2017